

Hertogen
 Lodewijk I de Kelheimer (1173-1231), hertog van Beieren (1183-1231) en paltsgraaf aan de Rijn (1214-1228)
 Lodewijk II (1229-1294), hertog van Opper-Beieren en paltsgraaf aan de Rijn (1253-1294)
 Lodewijk III (1269-1296), hertog van Neder-Beieren (1290-1296)
 Lodewijk IV (1282-1347), hertog van (Opper-)Beieren (1301-1347) en Rooms-Duits koning en keizer (1324-1347)
 Lodewijk V (1322-1375), hertog van Opper-Beieren (1347-1361)
 Lodewijk VI (1330-1365), hertog van Opper-Beieren (1347-1365)
 Lodewijk VII (1365-1443), hertog van Beieren-Ingolstadt (1413-1443)
 Lodewijk VIII (1403-1445), hertog van Beieren-Ingolstadt (1443-1445)
 Lodewijk IX (1417-1497), hertog van Beieren-Landshut (1450-1497)
 Lodewijk X (1495-1545), hertog van Beieren (1508-1545)

Koningen
 Lodewijk I (1786-1868), koning van Beieren (1825-1848)
 Lodewijk II (1845-1886), koning van Beieren (1864-1886), de Sprookjeskoning
 Lodewijk III (1845-1921), koning van Beieren (1913-1918)

Bastaard
 Lodewijk bastaard van Beieren (± 1385-1440), buitenechtelijke zoon vanWillem VI van Holland, hertog van Beieren-Straubing